SDITEPSA est un sigle qui peut désigner :
 Service Départemental de l’Inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole ;
 Service d'inspection du travail en agriculture.